Relief en creux (technique de gravure) : Technique de gravure dans l'Égypte ancienne.
Relief en creux (géomorphologie) : forme de relief caractérisant les massifs anciens.